Миронас () — литовская фамилия.

Известные носители 

 Миронас, Владас (1880—1953) — литовский политик и католический священник, премьер-министр Литвы (1938—1939).
 Миронас, Ричардас Пранович (1908—1979) — литовский лингвист, переводчик, педагог, кандидат филологических наук.